Correio do Sul (Bagé), de Bagé
Correio do Sul, de Porto Alegre

Desambiguação
Rio Grande Sul